Мухтар ():

Имя 
 Мухтар — мужское имя арабского происхождения у мусульманских народов. В переводе с арабского означает «избранник».

Известные носители 
 Ага-Мирзаев, Мухтар Кардашханович — узбекский и советский актёр и режиссёр.
 Ауэзов, Мухтар Омарханович (1897—1961) — казахский драматург.
 Шаханов, Мухтар (род. 1942) — казахский поэт и писатель.
 Магауин, Мухтар (род. 1940) —  казахский прозаик, публицист.
 Кул-Мухаммед, Мухтар Абрарулы (род. 1960) — аким Кызылординской области.
 Аблязов, Мухтар Кабулович (род. 1963) — казахстанский оппозиционер.
 Джакишев, Мухтар Еркынович (род. 1963) — казахстанский бизнесмен.

Часть топонима 
 Мечеть Шейх Мухтар Ата — мечеть в Хиве.

Фамилия 
 Мухтар, Алмахди Али (род. 1992) — катарский футболист, защитник.
 Мухтар, Аскад (1920—1997) — узбекский писатель.
 Мухтар, Омар (1861—1931) — руководитель вооружённой борьбы против итальянских захватчиков в 1923-31, национальный герой ливийского народа.
 Омар Мухтар — фильм 1981 года.
 Мухтар, Хани (род. 1995) — немецкий футболист.

Избираемая должность 
 Мухтар — деревенский староста в некоторых мусульманских странах и в Израиле.

Кличка собаки 
 Мухтар — распространённая в России собачья кличка. Используется в литературе и кино о служебных собаках.

Фильмы о собаках с этой кличкой 
 Ко мне, Мухтар! — советский фильм 1964 года.
 Возвращение Мухтара — российский сериал, транслировавшийся с 2004 по 2019 год

См. также 
 Мухтаров

Примечания 

Арабские имена